Universitat Autònoma de Barcelona, universitat pública catalana, creada el 1968 i establerta principalment a Bellaterra 
 Universitat Autònoma de Barcelona (1933-39), nom que prengué la Universitat de Barcelona durant la Segona República Espanyola 
 Universitat Americana de Beirut, universitat privada i secular libanesa, creada el 1866 i establerta a Beirut